Жито́мирский — еврейская топонимическая фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Житомирский, Валентин Константинович (1896—1977) — учёный в области авиационного моторостроения и переводчик, сын К. Г. Житомирского.
 Житомирский, Виктор Исаакович (1909—2003) — учёный в области радиосвязи, заслуженный изобретатель РСФСР (1963), лауреат Государственной премии СССР (1973).
 Житомирский, Владимир Габриэлевич (1934—1988) — популяризатор математики и информатики, первый декан математического факультета УрГПУ.
 Житомирский, Геньо (1933—1942) — польский еврей из Люблина; мальчик, в возрасте девяти лет казнённый в газовой камере концлагеря Майданек.
 Житомирский, Даниэль Владимирович (1906—1992) — советский музыковед.
 Житомирский, Илья Алексеевич (1989—2011) — американский программист, сооснователь социальной сети Diaspora.
 Житомирский, Константин Григорьевич (Израиль Гиршевич; 1863—1918) — русский педагог, филолог и журналист.
 Житомирский, Лев Григорьевич (1902—1960) — советский ученый-медик, специалист в области гигиены воды и водоснабжения, обезвреживания бытового мусора.
 Житомирский, Онуфрий Константинович (1891—1942) — советский математик и педагог, сын К. Г. Житомирского.
 Житомирский, Сергей Викторович (1929—2004) — писатель, автор научно-популярной прозы, внук К. Г. Житомирского.
 Житомирский, Эугениуш (Евгений Григорьевич; 1911—1975) — польский поэт, прозаик и переводчик, внук К. Г. Житомирского.
 Житомирский, Яков Абрамович (1880—?) — политический деятель, большевик, член ЦК РСДРП, агент германской полиции и Департамента полиции МВД Российской империи.

Житомирская

Примечания